.nu – domena przyznana Niue
 Nu (narodowość) – oficjalnie uznana mniejszość narodowa w Chińskiej Republice Ludowej
 Nu (kana) – japoński znak
 U Nu – birmański polityk i pisarz
 Nu jazz – styl muzyczny, w którym występuje połączenie elementów jazzowych z muzyką elektroniczną
 Nu metal – gatunek muzyczny
 Nu italo disco – gatunek muzyki dance 
 Nu skool breaks – podgatunek muzyki breakbeat
 DJ Nu-Mark – amerykański hip-hopowy DJ i producent muzyczny
 Nu Jerzey Devil – amerykański raper, producent muzyczny
 Nu Virgos – ukraińskie żeńskie trio muzyczne
 NU ABO – pierwszy minialbum południowokoreańskiej grupy f(x)